Jméno a příjmení Vladimír Fischer má více známých nositelů:

 Vladimír Fischer (architekt) (1870–1947) – český architekt
 Vladimír Fischer (režisér) (* 1962) – slovenský filmový režisér a herec